Een verkeersweg:
 N653 (België)
 N653a (België)
 N653 (Frankrijk)
 Delingsdijk (Nederland), de Provinciale weg 653 door het Zeeuwse eiland Schouwen